Sezon (1911/1912) był 11. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 10 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu. Tytuł obroniła drużyna Ferenczvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Imre Schlosser, który w barwach Ferenczvárosi TC strzelił 34 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1911 w Austro-Węgrzech
1911 w piłce nożnej
1912 w Austro-Węgrzech
1912 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech